Omega («оме́га») — венгерская рок-группа, основанная в 1962 году в Будапеште. Одна из культовых групп Венгрии, пионеры рок-музыки в стране.

История 
Omega — одна из наиболее известных венгерских музыкальных групп. Основана в сентябре 1962 года в Будапеште клавишником Ласло Бенкё (1943 - 2020) и гитаристом Яношом Кобором (1943 - 2021). Кроме них, в первоначальном составе группы были второй гитарист Ференц Торноцки, барабанщик Тамаш Кюнстлер и бас-гитарист Иштван Варшаньи. В первой половине 1960-х состав несколько раз менялся, в группе успели поработать много талантливых музыкантов, в том числе саксофонист Питер Ланг (Láng Péter), будущий участник команды «Hungária», гитарист Андраш Ковачич (Kovacsics András), позднее игравший в группах «Olympia», «Syconor» и «Universal», и саксофонист Тамаш Шомло, который перешёл в «Kex». В 1964 году к коллективу присоединился барабанщик Йожеф Лаукс (Laux József), ранее игравший в «Benkó Dixieland Band». В 1967 году в группу из команды «Olympia» перешёл гитарист Дьёрдь Мольнар, а из группы «Scampolo» — бас-гитарист Тамаш Михай и клавишник Габор Прессер, который начал писать песни для группы. В 1970 году группа представила Венгрию на Yamaha Фестивале в Токио, где заняла престижное 3-е место. В 1971 году Йожеф Лаукс и Габор Прессер ушли из «Omega» и создали свой собственный проект «Locomotiv GT», а к группе присоединился ударник Ференц Дебрецени, перешедший из группы «Neoton».

В течение более чем 48 лет состав группы был следующим:
 Янош Кобор † («Меки»), вокал;
 Дьёрдь Мольнар («Элефант»), гитара;
 Ласло Бенкё † («Лаци»), клавишные, вокал;
 Тамаш Михай † («Миши»), бас, вокал;
 Ференц Дебрецени («Цики»), ударные.

В этом составе группа записала более 10 альбомов в период с 1972 по 1987 год, многие из которых были записаны как на венгерском, так и на английском языках.

Группе Omega принадлежит рекорд Венгрии среди венгерских исполнителей по общему числу проданных в Венгрии записей — более 7 млн экземпляров альбомов и синглов. (Второе место занимает группа «Neoton Familia»). Также группе Omega принадлежит рекорд Венгрии среди венгерских исполнителей по числу продаж конкретного альбома: альбом «Gammapolis» (1979) был продан в количестве более 700 тысяч копий. (Рекорд среди синглов также принадлежит группе «Neoton Familia»: было продано более 400 000  копий их сингла «Sandokan» (1983))

После нескольких лет неактивности группа была реорганизована в 1994 году. Бывший участник группы Габор Прессер выступал с группой на концертах и участвовал в записи нескольких треков к альбому Trans And Dance (1995).

Omega добилась огромного международного успеха благодаря записям на разных языках и турам по Великобритании и Германии. Их песня 1969 года «Gyöngyhajú lány» («Девушка с жемчужными волосами») стала международным хитом и была исполнена с другими словами и под названием «White Dove» группой «Scorpions» на концерте в 1995 году.

Весной и летом 2006 года группа провела тур «EurOmega 2006», в том числе с концертами в Венгрии, Словакии, Румынии.

В 1984 г. известный венгерский режиссёр Миклош Янчо снял документальный фильм об этом музыкальном коллективе «Omega, Omega, Omega».

В 2013 году группа была награждена премией Кошута.

Дискография

Венгерские студийные альбомы 
 Trombitás Frédi és a rettenetes emberek (1968, из соображений маркетинга название группы на альбоме было изменено на Omega Red Star)
 10 000 lépés (1969)
 Éjszakai országút (1970, № 1 в годовом TOP10 Slágerlistá'70)
 200 évvel az utolsó háború után (записан в 1972, но не выпускался до 1998 года из-за запрета члена комитета по цензуре Венгерской Звукозаписывающей Компании Петера Эрдёша, № 4 в годовом TOP10 Slágerlistá'72)
 Omega 5 (1973, № 1 в годовом TOP10 Slágerlistá'73; ремастированная версия (с изменённым порядком следования песен) была выпущена под названием Szvit в 1999 году)
 Omega 6: Nem tudom a neved (1975, № 4 в годовом TOP10 Slágerlistá'75; ремастированная версия (с изменённым порядком следования песен и бонус-треками) была выпущена под названием Tűzvihar — Stormy Fire в 2001 году)
 Omega 7: Időrabló (1977, № 2 в годовом TOP10 Slágerlistá'77; ремастированное издание, включающее венгерскую и английскую версии альбома, выпущено под названием Időrabló — Time Robber в 2002 году)
 Omega 8: Csillagok útján (1978, № 1 в годовом TOP10 Slágerlistá'78; ремастированное издание, включающее венгерскую и английскую версии альбома, выпущено под названием Csillagok útján — Skyrover в 2002 году)
 Gammapolis (1979 — самый популярный альбом группы, продано более 650 000 экземпляров, № 1 в годовом TOP10 Slágerlistá'79; ремастированное издание, включающее венгерскую и английскую (без двух композиций) версии альбома, выпущено под названием Gammapolisz — Gammapolis в 2002 году)
 Omega X: Az arc (1981, № 7 в годовом TOP10 Slágerlistá'81)
 Omega XI (1982)
 Omega 12: A föld árnyékos oldalán (1986, № 6 в годовом TOP10 Slágerlistá'86)
 Omega XIII: Babylon (1987, № 5 в годовом TOP10 Slágerlistá'87)
 Trans And Dance (1995; ремастированная версия (с одним бонус-треком и изменённой обложкой — такой же, как на английской версии) выпущена в 2004 году под названием Transcendent — Венгерская версия)
 Omega XV: Egy életre szól (1998)
 Omega XVI: Égi jel (2006)
Testamentum (2020) (концептуальный альбом, который подводит итоги их карьеры и, как ранее заявил Янош Ковор (Мецки) , является своего рода наставлением для потомков. К сожалению, выпуск альбома омрачен тем фактом, что на в конце 2020 группу потрясло три смерти: их легендарный звукорежиссер Ласло Немеш, один из основателей группы, клавишник Ласло Бенко, а затем их бывший басист Тамаш Михай также ушли.)

Английские студийные альбомы 
 Omega Red Star From Hungary (1968; с октября 2007 доступен на CD. Вокал — Тамаш Михай)
 Omega (1973)
 200 Years After The Last War (1974)
 Omega III (1974)
 The Hall Of Floaters In The Sky (1975)
 Time Robber (1976)
 Skyrover (1978)
 Gammapolis (1979)
 Working (1981)
 Transcendent (1996); вместо Яноша Кобора в записи участвовал Эдвин Балог
 Также в 1997 году был выпущен альбом с записями 1973 года, содержащий версии песен группы на немецком языке, — Das Deutsche Album.

«Живые» записи 
 Élő Omega (1972, выпущен вместо 4-го студийного альбома группы)
 Élő Omega Kisstadion 79 (1979; a 2-LP set)
 Live At The Kisstadion 79 (1979)
 Kisstadion 80 (1981)
 Jubileumi Koncert (1983)
 Népstadion 1994 Omegakoncert No. 1: Vizesblokk (1994)
 Népstadion 1994 Omegakoncert No. 2: Szárazblokk (1994)
 Az Omega összes koncertfelvétele 1. (1995, с «живыми» записями 60-х и 70-х годов)
 Az Omega összes koncertfelvétele 2. (1995, с «живыми» записями 80-х и 90-х годов)
 Népstadion 1999 (1999, выпущен на 2-х CD-дисках и на DVD)
 Napot hoztam, csillagot (2004)

В 2010 году вышел альбом Omega Rhapsody, содержащий старые песни группы, исполненные заново совместно с симфоническим оркестром. Часть песен в этом альбоме исполняется на венгерском языке, часть — переводы на английский. В Omega Rhapsody вошли песни Tower Of Babel (в оригинале — Babylon), Silent Garden (венгерский оригинал — Égi Harangok) и Break The Chain (Minden Könnycseppért Kár) из англоязычного альбома 1996 года Transcendent, но в этой записи их исполняет уже сам Янош Кобор.

См. также 
 Locomotiv GT
 Шаролта Залатнаи

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Gammapolis.de, многоязычный сайт фанатов группы.
 Немецкий сайт фанатов
 Немецкий фан-клуб
 Солист группы OMEGA впервые путешествует по воздуху

Рок-группы Венгрии
Музыкальные коллективы Венгрии
Группы прогрессивного рока
Группы психоделического рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1962 году
Omega (группа)